Педро Роке Фавьер (; 13 марта 1968, Кайо-Мамби, провинция Ольгин, Куба — 24 мая 2015, Гавана, Куба) — кубинский борец греко-римского стиля, чемпион мирового первенства в Клермон-Ферране (1987).

Биография 

Начал свою спортивную карьеру в легкой атлетике, однако вскоре раскрылся его борцовский талант. Свой первый турнир он выиграл в возрасте 12-ти лет на соревнованиях в Гватемале. В В 1981 г. был зачислен в спортивный интернат провинции Ольгин, в 1983 г. — в спортивную школу (ESPA), а в 16-летнем возрасте стал выступать за национальную сборную Кубы.

Одержал победу уже на своем первом международном турнире, проходившем в Лас-Тунасе (1984) в весовой категории до 48 кг. В 1985 г. впервые стал чемпионом Кубы. С 1986 г. он начал успешно выступать во второй наилегчайшей категории (до 52 кг): он победил на молодежном чемпионате мира среди юниоров в немецком Шифферштадте, в том же году стал чемпионом Панамериканских игр в Колорадо-Спрингс. После того как он выиграл восемь турниров из девяти, в которых принимал участие. Завоевал серебряную медаль на  Кубке мира в американском Оук-Лоуне. За свои успешные выступления был признан признали самым перспективным спортсменом Кубы 1986 г. 

В 1987 г. вновь стал чемпионом Панамериканских играх, состоявшихся в Индианаполисе. Через десять дней после этого, в 19-летнем возрасте, одержал свою саму значительную победу, выиграв первенство мира во французском Клермон-Ферране. За это достижение был признан кубинским спортивным союзом «Спортсменом года», став первым представителем евро-востока страны, получившим подобную награду. В том же году выиграл бронзу на Кубке мира в американском Олбани.

Этот успех был последним большим успехом Педро Роке на международных чемпионатах. В 1988 Олимпийских игр в Сеуле, он не смог принять участие из-за Куба бойкотировала это по политическим причинам. В 1988 году он участвовал в семи международных турнирах, потери не одного сражения. Одержал победу в розыгрыше Кубка мира в греческих Афинах.

В 1988 г. первенствовал на Панамериканском чемпионате. Эта победа стала последним крупным спортивным достижением борца на соревнованиях такого уровня. Он не принял участие в летних Олимпийских играх в Сеуле (1988), которые Куба бойкотировала по политическим причинам. В то же время не потерпел ни одного поражения в семи международных турнирах, в которых выступал в этом году.

После 1988 г. больше не принимал участие в чемпионатах мира, хотя на тот момент ему было всего 20 лет. В феврале 1989 г. по официальной информации был временно отстранен от выступлений за сборную из-за несоответствия весовым ограничениям. Несмотря на призывы экспертов и друзей, борец так и не вернулся в большой спорт.

Ссылки 
 
 http://www.ecured.cu/index.php/Pedro_Roque_Favier
 http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=36265

Борцы Кубы
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы наилегчайшего веса
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Чемпионы Панамерики по борьбе